Anianei Szent Benedek (750 k.–821) apát
 Menni Szent Benedek (1841–1914) a Jézus Szent Szívéről nevezett Irgalmas Nővérek alapítója
 Nursiai Szent Benedek (480 k.–547) a bencés rend alapítója, Európa védőszentje
 II. Benedek pápa (635 k.–685)
 Zoborhegyi Szent Benedek (11. század)
 Szent Labre Benedek (1748–1783)

Jegyzetek